Lukács János
 Lukács János (1813–1879) orvos, kórházigazgató, egyetemi tanár
 Lukács János (1818–1861) ügyvéd, gyorsíró
 Lukács János (1834–1894) néptanító, kertészeti szakíró
 Lukács János (1912–1988) fotóművész
 Lukács János (1952) festőművész
 Lukács János (1954) labdarúgó, kapus (DMVSC)
 Lukács János (1954–2022) kézilabdázó, rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Csongrád megyei rendőrfőkapitány
 Lukács János (1966) jezsuita szerzetes, a magyarországi rendtartományának tartományfőnöke (2005–10)

hasonló nevűek
 John Lukacs (1924–2019) Lukács János Albert, magyar származású amerikai történész